Manhattan kan vara:

 Manhattan – en stadsdel av New York City
 Manhattan, Illinois – en ort i USA
 Manhattan, Kansas – en ort i USA
 Manhattan, Montana – en ort i USA
 Manhattan (bokserie) – en serie pocketdeckare
 Manhattan (cocktail) – en spritdryck
 Manhattan (film, 1942) – från 1942 regisserad av Julien Duvivier
 Manhattan (film, 1979) – från 1979 regisserad av Woody Allen
 Manhattan (spel) – ett brädspel av Andreas Seyfarth
 S/S Manhattan – ett tidigare tankfartyg konstruerat 1962 för att ta sig genom Nordvästpassagen
 Manhattan (sång) – skriven av Rodgers och Lorenz Hart 1925
 Manhattan Bridge – förbinder stadsdelarna Brooklyn och Manhattan i New York City
 Manhattan College – ett collage på Manhattan
 Manhattan Construction Company – en avdelning av Rooney Holdings Inc., som ägds av Francis Rooney
 12464 Manhattan – en asteroid i huvudbältet

Se även 
 Mainhattan – ett skämtsamt namn för Frankfurt am Main
 Manhattan Beach, Kalifornien - en ort i USA
 Manhattan Beach, Brooklyn, New York, ett område i Brooklyn, NY
 Manhattan Project – flera betydelser
 Manhattan Transfer – flera betydelser